Cissura este un gen de insecte lepidoptere din familia Arctiidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Note

Legături externe 

Cissura